Ambo, poble del Perú;
 Ambo, província del Perú;
 Ambo, ciutat d'Etiòpia;
 Ambo, localitat de Guinea Ecuatoria;
 ovambo, poble d'Àfrica;
 vestit de dues peces, a Xile i Argentina.

Pàgines de desambiguació